Werdykt – amerykański film z 1946 w reż. Dona Siegela
 Werdykt – amerykański dramat sądowy z 1982 w reż. Sidneya Lumeta
 Werdykt – pierwszy polski program sądowniczy, nadawany dawniej w Polonii 1 (1998), a później także w Tele 5 (2002)